André Vermeulen (kunstschilder), voluit Andreas Franciscus Vermeulen (1821-1884), Belgisch kunstschilder, werkend in Nederland
 André Vermeulen (journalist) (1955), Belgische journalist en nieuwsanker van de VRT